Дубовая Балка (Дубовая балка) — топоним:

Россия

Таврия 
 Дубовая балка — бывшая деревня возле Кривого Рога.

См. также 
 Дубовая
 Дубовая Гора — деревня, Куединский район Пермского края
 Дубовая Роща